Вайшно Деви Мандир (Вайшно-деви) — пещерный храм, находящийся в 60 км от Джамму — зимней столицы союзной территории Джамму и Кашмир и в 12 км от городка Катры.

Он является одним из священных индуистских храмов, посвященных Шакти, Божественному женскому началу. Пещера расположена в холме Вайшно Деви, на высоте 1700 м. Её глубина — 30 м, а высота — 1,5 м.

В пещере можно увидеть три Божества: Маха Кали, Маха Лакшми и Маха Сарасвати. Это три проявления Богини Матери.

Десятки тысяч паломников со всей Индии приходят к храму Вайшно Деви в период празднования Наваратри. Число паломников посещающих храм каждый год увеличивается: с 1,4 миллиона в 1986 году до 8,2 миллиона в 2009 году.

Дорога к храму 
К храму ведут горные тропы из городка Катра, где перед путешествием надо зарегистрироваться (платно). Длина тропы 13,5 км. Для удобного путешествия имеются рикши и вертолёт.

Городок является турбазой, имеются гостиницы, рестораны, пункты быстрого питания.

Пещера открыта для посещения круглый год, но зимой до неё сложно добраться из-за снежных заносов.

Источники 
 Вайшно Деви
 Официальный сайт храма Шри Мата Вайшно Деви

Индуистские храмы Индии
Джамму и Кашмир
Места паломничества индуизма